Сан Антонио ла Палма има више значења:

 Сан Антонио ла Палма (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Антонио ла Палма (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику